La nazionale Under-19 di pallavolo maschile della Repubblica Ceca è una squadra europea composta dai migliori giocatori di pallavolo della Repubblica Ceca con un'età inferiore di 19 anni ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica della Repubblica Ceca.

Rosa

Risultati

Campionato mondiale Under-19

Collegamenti esterni
 

 U-19
Repubblica Ceca